Anders W. Berthelsen – attore cinematografico e teatrale danese
 Berit Berthelsen – lunghista e multiplista norvegese
 Hermann Berthelsen – politico groenlandese
 Julie Berthelsen – cantante danese e groenlandese nota semplicemente come Julie
 Rasmus Berthelsen – poeta, docente, editore, traduttore e compositore groenlandese